Liisa Simola – botanica finlandese
 Matti Simola – cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Seija Simola – cantante finlandese
 Ville Simola – biatleta finlandese